Кедровський Василь Іванович (*30 грудня 1865 — †1937), мікробіолог і патологоанатом.
 Кедровський Володимир Іванович (* 13 серпня 1890, Херсон — †13 березня 1970, Маточин) — державний і політичний діяч, публіцист, полковник Армії УНР.
 Кедровський Олег Іванович (*5 вересня 1939, Ріпки — †28 лютого 2005) — доктор філософських наук, професор, член редколегії журналу «Sententiae».